Chicanga ist

 Chicanga (Munhumutapa), historischer Hauptort des Munhumutapareiches im Nyanga Hochland von Simbabwe
 Chicanga (Moxico), bewohnter Ort in Angola, Provinz Moxico, 12° 53' 0" S, 22° 4' 0" E
 Chicanga (Cuando Cubango), bewohnter Ort in Angola, Provinz Cuando Cubango, 17° 54' 0" S, 20° 8' 0" E
 Chicanga (Manica), bewohnter Ort in Mosambik, Provinz Manica, 19° 16' 57" S, 33° 34' 34" E
 Chicanga (Maputo), bewohnter Ort in Mosambik, Provinz Maputo, 24° 51' 7" S, 32° 12' 33" E

siehe auch: Chikanga